Hauchecorne ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Hauchecorne (1894–1938), deutscher Zoologe, Ornithologe und Zoodirektor in Halle und Köln
 Gaston Hauchecorne (1880–1945), französischer Bildhauer
 Wilhelm Hauchecorne (1828–1900), deutscher Geologe und erster Präsident der Preußischen Geologischen Landesanstalt in Berlin